Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kate Gompert 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Chris Evert (campionessa)
 Kathy Rinaldi (semifinali)
 Terry Phelps (quarti di finale)
 Kate Gompert (finale)

 Pam Casale (secondo turno)
 Laura Gildemeister (quarti di finale)
 Michelle Torres (secondo turno)
 Hu Na (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1987